Szárazhegy — Vladicsa szlovákiai község településrésze
 Szárazhegy — Alsómarác községhez tartozó falu Szlovéniában
 Szárazhegy — Monorierdő településrésze